Суперкубок Японії з футболу 1996  — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 березня 1996 року між чемпіоном Японії клубом Йокогама Марінос та володарем кубка Імператора Японії клубом Наґоя Ґрампус.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

1996
Японія
Березень 1996
1996 в Японії
Футбольні змагання у Токіо